Finno ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobus Finno (* um 1540; † 1588), finnischer evangelisch-lutherischer Geistlicher und Rektor der Domschule in Turku
 Richard Finno, US-amerikanischer Bauingenieur (Geotechnik)